Атьчада — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги на перегоне Мысра — Бзыпта в Абхазии.

По состоянию на март 2019 года ни пассажирские, ни грузовые поезда на платформе не останавливаются.

Остановочные пункты Абхазской железной дороги